Astronomia: Himalia (satèl·lit) és un dels satèl·lits de Júpiter.
 Mitologia grega: Himalia (nimfa) era una nimfa de Xipre que va tenir tres fills amb Zeus, entre ells, Croni.